What the World Needs Now Is Love — популярная песня, написанная в 1965 году Хэлом Дэвидом на музыку Бёрта Бакарака. Впервые записана Джеки Дешэннон. Выпущена 15 апреля 1965 года. В том же году песня заняла седьмое место в хит-параде Соединённых Штатов.

Песню исполняли 
 Mr. Bungle
 Burt Bacharach And The Posies
 Андреа Росс
 Джуди Гарленд
 Rick Astley
 Dionne Warwick
 Barry Manilow
 The Carpenters
 Diana Ross
 The Supremes
 McCoy Tyner
 Ed Ames
 Wynonna Judd
 Steve Tyrell
 Luther Vandross
 Kate The Cat
 Jackie DeShannon
 Stanley Turrentine
 Diana King
 Aimee Mann
 The Staple Singers
 Merrilee Rush
Rumer 

и другие.

Песня звучала в фильмах 
 Свадьба лучшего друга — В исполнении Jackie DeShannon
 Остин Пауэрс: Международный человек-загадка — В исполнении Burt Bacharach And The Posies
 Форрест Гамп — В исполнении Jackie DeShannon
 Bob & Carol & Ted & Alice — В исполнении Jackie DeShannon
 Горячие головы
 Бриджит Джонс: Грани разумного
 Мертвый человек — В исполнении Jackie DeShannon
 Настоящая любовь — В исполнении Jackie DeShannon

Примечания

Ссылки 
 Песня в исполнении Андреа Росс на YouTube

Песни 1965 года
Песни, написанные Бертом Бакараком
Песни Силлы Блэк
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Песни, написанные Хэлом Дэвидом